Marek Zieńczuk (Gdańsk, 24 de setembro de 1978) é um ex-futebolista polaco que atua como meia.

Títulos

Amica Wronki
 Copa da Polônia: 1999-2000

Wisła Kraków
 Campeonato Polonês de Futebol: 2004-2005, 2007-2008, 2008-2009

Ligações externas 

  Marek Zieńczuk (90minut.pl)
 Perfil em ogol

Futebolistas da Polônia
Naturais de Gdańsk
Futebolistas do Spółka Akcyjna Lechia Gdańsk
Futebolistas do Klub Sportowy Amica Wronki
Futebolistas do Wisła Kraków
Futebolistas do Xanthi FC
Futebolistas do Ruch Chorzów